A 12 107-es számú mellékút egy öt számjegyű, körülbelül 11,5 kilométer hosszú országos közút-szakasz Pest megye területén, a Börzsöny hegység déli részén. Zebegény után ágazik ki a 12-es főútból, annak 22. kilométere előtt kevéssel. Első körülbelül két kilométeres szakasza zebegényi területen húzódik, itt a települési neve Márianosztrai út. A következő két és fél kilométeres szakaszán Szob külterületének legkeletibb részén, Böszob külterületi városrész mellett halad, egészen eddig közvetlen kísérője az előbbiről elnevezett Böszobi-patak. 7 kilométere megtétele után ér véget, beletorkollva a 12 108-as útba, annak majdnem pontosan hatodik kilométerénél, Márianosztra keleti végén. Utolsó szakaszának a települési neve Régi Zebegényi út.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 8.

Jegyzetek

12107
Zebegény
Börzsöny